Inferno (muntanya russa), muntanya russa d'acer 4D Zacspin a l'àrea de Roma del parc temàtic Terra Mítica a Benidorm
 Inferno (àlbum), setzè àlbum de la formació britànica de heavy metal i hard rock Motörhead
 Inferno (novel·la) de Dan Brown
 Inferno (pel·lícula del 1953), pel·lícula en 3D de 1953
 Inferno (pel·lícula del 1980), pel·lícula de terror de Dario Argento
 Inferno (pel·lícula del 1999), pel·lícula d'acció de John G. Avildsen
 Inferno (pel·lícula de 2016), basada en la novel·la de Dan Brown